Поникаровский — фамилия. Известные носители:
 Поникаровский, Алексей Владимирович (род. 1980) — украинский и российский хоккеист
 Поникаровский, Валентин Николаевич (1927—2009) — военно-морской деятель СССР, адмирал.